Agnese – nome proprio di persona italiano femminile

Arte 

Agnese – personaggio de I promessi sposi
Agnese – opera in due atti di Ferdinando Paër
Agnese di Hohenstaufen – opera in lingua tedesca del compositore italiano Gaspare Luigi Pacifico Spontini
Agnese/Taglia la testa al gallo – 45 giri di Ivan Graziani del 1979

Persone 

Agnese di Anhalt – principessa di Anhalt-Dessau
Agnese d'Antiochia – moglie di Bela III d'Ungheria
Agnese d'Assisi – religiosa e santa italiana
Agnese di Boemia – religiosa ceca
Agnese di Borbone-Dampierre – dama di Borbone e contessa consorte di Artois
Agnese di Borgogna – contessa di Poitiers, duchessa d'Aquitania e contessa consorte di Angiò
Agnese di Bretagna – contessa consorte di Fiandra
Agnese di Courtenay – figlia di Joscelin II di Edessa e di sua moglie Beatrice e madre di Baldovino IV e di Sibilla di Gerusalemme
Agnese d'Évreux –  nobile normanna, signora di Montfort-l'Amaury
Agnese di Francia – imperatrice di Bisanzio
Agnese di Francia (1260-1325) – duchessa di Borgogna, regina di Tessalonica e reggente del ducato di Borgogna
Agnese di Merania – moglie del re Filippo II Augusto e regina di Francia
Agnese di Navarra – principessa di Navarra, contessina di Longueville e d'Évreux, contessa di Foix
Agnese di Poitou – reggente del Sacro Romano Impero
Gino Agnese – saggista italiano

Pagine correlate 
 Agnes
 Agnesi
 Sant'Agnese (disambigua)